Mandozzi ist der Familienname von:

 Graziano Mandozzi (* 23. Juni 1939), Schweizer Komponist, Dirigent und Musikwissenschaftler
 Orfeo Mandozzi (* 1968), Schweizer Violoncellist